Прое́зд Дзержи́нского — название проездов в различных населённых пунктах России, присвоенное в память о революционере и советском государственном деятеле Феликсе Дзержинском (1877—1926).

Россия 
 Проезд Дзержинского — проезд в Дзержинске.
 Проезд Дзержинского — проезд в Зеленокумске.
 Проезд Дзержинского — проезд в Ижевске.
 Проезд Дзержинского — проезд в Кирово-Чепецке.
 Проезд Дзержинского — проезд в Королёве.
 Проезд Дзержинского — проезд в Москве.
 Проезд Дзержинского — проезд в Новосибирске.
 Проезд Дзержинского — проезд в Пензе.

См. также 
 Площадь Дзержинского
 Проспект Дзержинского
 Улица Дзержинского

Объекты, названные в честь Феликса Дзержинского